Vraneš ist der Familienname folgender Personen:

 Slavko Vraneš (* 1983), montenegrinischer Basketballspieler
 Vukašin Vraneš (* 1997), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vranes